1589 Fanatica – asteroide della fascia principale
 Fanatica – singolo tratto dall'album Eisbrecher dell'omonimo gruppo 
 Fanatica – videogioco